Eitzum bezeichnet folgende Ortschaften:

 Eitzum (Despetal), Ortsteil der Stadt Gronau (Leine) im Landkreis Hildesheim in Niedersachsen
 Eitzum (Schöppenstedt), Ortsteil der Stadt Schöppenstedt im Landkreis Wolfenbüttel in Niedersachsen